Реден, Фридрих Вильгельм фон (1752—1815) — горный инженер
 Реден, Фридрих Вильгельм фон (1802-57) — политик, специалист в области статистики